Le mot log a plusieurs significations :

Mathématiques 
 log est le symbole mathématique du mot logarithme.

Note concernant les autres symboles mathématiques normalisés : ln fait référence au logarithme naturel ou logarithme népérien, lg au logarithme décimal et lb au logarithme binaire.

Marine 
 Un log est un livre de bord d'un bâtiment (voir ci-dessous le verbe anglais to log).

Toponyme 
Plusieurs localités du Cameroun dans la région du Littoral portent le nom Log :
 Log Mandeng
 Log Mbanga
 Log Mboungue

En anglais 
En anglais, log un mot qui peut être employé comme :
 nom commun, le mot log peut alors désigner :
 un tronc d'arbre, une souche, une bûche, un billot; une gyppo logger, une exploitation forestière de petite taille aux États-Unis;
 un journal (au sens de journal de bord) ;
 le terme log est notamment employé en informatique pour désigner un historique d'événements et par extension le fichier contenant cet historique (voir aussi la gestion des logs),
 le terme blog est un mot-valise formé à partir des mots web et log → weblog → blog ;
 Log géologique, représentation schématique d'une succession de couches géologiques ;

 verbe, le verbe to log peut désigner :
 l'action consistant à abattre un arbre ;
 le fait de rajouter une entrée dans un historique ou un journal ;
 les verbes to log in (ou to log on) et to log out (ou to log off) signifient respectivement, en informatique, se connecter/se déconnecter (à un logiciel, à un site internet...);
 il peut aussi être utilisé en informatique où un « log » est le journal des événements (la trace de l'exécution d'un programme : les accès, les mises à jour);
 la transformation mathématique d'un nombre en son logarithme.

Voir aussi 
 Lôg, lignage du peuple bassa

Homonymie de toponyme